KUY steht für:
 Kamusi Airport (IATA-Code), Flughafen von Kamusi, Papua-Neuguinea

Kuy steht für:
 Kuy, eine der Katu-Sprachen
 Kuy Creek, Fluss in Calhoun County (Texas), Texas

Kuy ist der Familienname folgender Personen:
 Michiel van der Kuy (* 1962), niederländischer Musiker und Musikproduzent

kuy steht für:
 Kuuku-Ya'u (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektclusters Umpila, gefährdete australische Sprache auf der Kap-York-Halbinsel, Queensland

Abkürzung